

Entidades territoriais ou políticas do noroeste da América do Sul
Vice-Reino de Nova Granada (1718-1822) — jurisdição colonial do Império Espanhol

República de Nova Granada (1831-1858)

Confederação Granadina (1858-1863)

Estados Unidos da Colômbia (1863-1886)

Colômbia — cujo nome no período colonial e nos primeiros tempos da independência era Nova Granada

Municípios
Nova Granada (São Paulo) — no Brasil

Nueva Granada (Magdalena) — na Colômbia

Nueva Granada (El Salvador) — em El Salvador

Ver também
Universidade Militar Nueva Granada — em Bogotá, Colômbia

Desambiguações de topônimos

cs:Nová Granada